Владимир Хоменко:
 Хоменко, Владимир Николаевич (род. 1959) — украинский политик.
 Хоменко, Владимир Петрович (род. 1954) — украинский политический деятель.